

Toponymie

de la voïvodie de Lublin
Podwierzbie est un village

de la voïvodie de Mazovie
dans la powiat de Garwolin  
Podwierzbie est un village de la gmina de Maciejowice 
Podwierzbie est un village de la gmina de Żelechów
dans la powiat de Sierpc
Podwierzbie est un village

Homonymie de localités